— город в Японии, находящийся в префектуре Тоттори.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Тоттори региона Тюгоку. С ним граничат города Йонаго, Мацуэ, Ясуги. Сакаиминато расположен на узком полуострове Юмигахама, отделяющим Японское море от озера Накауми. Выходит на пролив Сакаи.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается японская черная сосна, цветком — хризантема.

Транспорт 
 Станция JR Сакаиминато (пассажирское движение осуществляется рельсовыми автобусами, лайнерами и экспрессами до станций Йонаго, Тоттори и Окаяма)
 В 15 мин. расположен аэропорт Ёнаго Китаро.
 Существует регулярная паромная линия Владивосток-Тонхэ (Южная Корея)-Сакаиминато.
 Ежедневное паромное сообщение с о-вами Окиносима (преф. Симанэ).
 Периодически заходят круизные лайнеры.

Достопримечательности 
Сакаиминато знаменит своим художником-аниматором Сигэру Мидзуки, создавшим цикл произведений о мальчике Китаро. Кроме того, художник занимался сбором информации о всяческих монстрах, привидениях и нечисти Японии. Увлечению автора посвящена целая улица в Сакаиминато, которая так и называется — улица монстров. Был также создан музей Мидзуки Сигэру и снят сериал «Гэ-гэ-гэ но нёбо», рассказывающий о жизни писателя.

Города-побратимы 
  Хуньчунь, Китай
  Вонсан, КНДР

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Тоттори